Als Großer Werder werden bezeichnet:
 Großer Werder (Zingst), östliche Fortsetzung der Halbinsel Zingst
 Großer Werder (Magdeburg), Elbinsel in Magdeburg
 Großer Werder, Insel in Wandlitz; siehe Liepnitzsee#Insel Großer Werder
 Großer Werder/Großes Werder; siehe Großes Marienburger Werder im Weichsel-Nogat-Delta

Siehe auch:
 Landkreis Großes Werder (Freie Stadt Danzig)
 Groß Werder